Премьер-лига 1992/93 () — первый сезон в истории Премьер-лиги, новообразованного высшего дивизиона в английском футболе. В розыгрыше первого сезона Премьер-лиги приняло участие 22 клуба, которые вышли из состава Первого дивизиона Футбольной лиги по завершении сезона 1991/92. После формирования Премьер-лиги Футбольная лига Англии была сокращена с четырёх до трёх дивизионов, которые отныне составляли второй, третий и четвёртый уровни в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионский титул завоевал «Манчестер Юнайтед», ставший первым в истории победителем Премьер-лиги и восьмикратным победителем высшего дивизиона. Для клуба это был первый чемпионский титул за 26 лет: в последний раз «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии в сезоне 1966/67.

Обзор сезона 
Чемпионский титул в розыгрыше Премьер-лиги сезона 1992/93 выиграл «Манчестер Юнайтед», впервые после 26-летнего перерыва. Занявший второе место клуб «Астон Вилла» отстал от «Манчестер Юнайтед» на 10 очков. «Вилла» лидировала в турнире на протяжении большей части сезона, но под конец чемпионата бирмингемский клуб потерял форму и за три тура до окончания сезона выбыл из чемпионской гонки. В Рождество турнирную таблицу возглавлял «Норвич Сити», причём имея отрицательную разницу мячей. По итогам сезона «Норвич» занял третье место, обеспечив квалификацию в Кубок УЕФА. Четвёртое место занял «Блэкберн Роверс», который выступал в высшем дивизионе чемпионата впервые после почти 30-летнего перерыва.

«Ноттингем Форест», обескровленный продажей ключевых игроков вроде Деса Уокера и Тедди Шерингема, большую часть сезона 1992/93 находился в самом низу турнирной таблицы. В начале мая 1993 года, после поражения от «Шеффилд Юнайтед», «Ноттингем» потерял все шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге, и главный тренер «лесников» Брайан Клаф объявил о завершении тренерской карьеры, проработав в должности главного тренера «Ноттингем Форест» 18 лет, и завоевав с командой один чемпионский титул, два Кубка европейских чемпионов и четыре Кубка Лиги. Кроме «Ноттингема» из Премьер-лиги вылетели «Мидлсбро» и «Кристал Пэлас».

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Личные награды 

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) наградила своим ежегодным призом «игрок года» Пола Макграта, ветерана-защитника, который помог «Астон Вилле» занять в сезоне второе место. Второе место в голосовании занял полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс, а третье место — нападающий «Блэкберн Роверс» Алан Ширер. Награду лучшему молодому футболисту сезона во второй раз подряд получил 19-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, опередивший по результатам голосования Ника Бармби из «Тоттенхэма» и Роя Кина из «Ноттингем Форест». Так Гиггз стал первым игроком, дважды выигравшим приз ПФА молодому игроку.

Ассоциация футбольных журналистов (FWA) присудила свою награду «футболист года» Крису Уоддлу из «Шеффилд Уэнсдей». Уэддл, который вернулся в Англию, проведя три года во французском «Олимпике», стал первым футболистом «Шеффилд Уэнсдей», удостоившимся этой награды. Второе и третье места при голосовании журналистов заняли Пол Макграт и Райан Гиггз соответственно.

ПФА также выбрала 11 футболистов в символическую «команду года». В неё вошли четверо игроков «Манчестер Юнайтед» (Райан Гиггз, Пол Инс, Петер Шмейхель и Гари Паллистер), два игрока «Лидс Юнайтед» (Тони Дориго и Гари Спид), а также Пол Макграт («Астон Вилла»), Рой Кин («Ноттингем Форест»), Алан Ширер («Блэкберн Роверс»), Дэвид Бирдлси («Куинз Парк Рейнджерс») и Иан Райт («Арсенал»). Награду «лучший тренер года» получил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

Лучшие бомбардиры 

Лучшим бомбардиром в первом сезоне Премьер-лиги стал Тедди Шерингем, забивший один мяч за «Ноттингем Форест» перед своим трансфером в самом начале сезона, а затем 21 мяч за свой новый клуб «Тоттенхэм Хотспур».

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1992/93 Премьер-лиги на официальном сайте турнира
 Сезон 1992/93 Премьер-лиги на сайте RSSSF

Футбол в Европе в 1992 году
Футбол в Европе в 1993 году
1992
Спорт в Великобритании в 1992 году
Спорт в Великобритании в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993